Держа́вина — фамилия, женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Державина, Екатерина Владимировна (род. 1967) — российская пианистка.
 Державина, Наталья Владимировна (1942—2002) — советская и российская актриса театра кукол им. С. В. Образцова.
 Державина, Ольга Александровна (1901—1985) — филолог и литературовед. См. также